DMT kan henvise til:
 N,N-dimethyltryptamin – kemisk stof
 Dansk Musiktidsskrift – dansk musikmagasin
 Diskret multitone modulation – modulationsteknik, se modulation